Velika nagrada ZDA 1960 je bila deseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 20. novembraa 1960.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 75
| 2:28:52,2
| 1
| 8
|-
! 2
| 10
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 75
| + 38,0 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 3
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 75
| + 52,0 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 2
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 74
| +1 krog
| 2
| 3
|-
! 5
| 15
|  Jo Bonnier
| BRM
| 74
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 6
| 9
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 74
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 24
|  Jim Hall
| Lotus-Climax
| 73
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 14
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 73
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 26
|  Wolfgang von Trips
| Cooper-Maserati
| 72
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 10
| 23
|  Chuck Daigh
| Scarab
| 70
| +5 krogov
| 18
|  
|-
! 11
| 25
|  Pete Lovely
| Cooper-Castellotti
| 69
| +6 krogov
| 20
|  
|-
! 12
| 7
|  Olivier Gendebien
| Cooper-Climax
| 69
| +6 krogov
| 8
|  
|-
! 13
| 20
|  Robert Drake
| Maserati
| 68
| +7 krogov
| 22
|  
|-
! 14
| 8
|  Henry Taylor
| Cooper-Climax
| 68
| +7 krogov
| 14
|  
|-
! 15
| 18
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 66
| +9 krogov
| 19
|  
|-
! 16
| 12
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 61
| +14 krogov
| 5
|  
|-
! Ods
| 17
|  Graham Hill
| BRM
| 34
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
| 29
| Vžig
| 23
|  
|-
! Ods
| 21
|  Brian Naylor
| Cooper-Maserati
| 20
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Dan Gurney
| BRM
| 18
| Svečka
| 3
|  
|-
! Ods
| 4
|  Ron Flockhart
| Cooper-Climax
| 11
| Prenos
| 21
|  
|-
! Ods
| 6
|  Tony Brooks
| Cooper-Climax
| 6
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 11
|  John Surtees
| Lotus-Climax
| 3
| Trčenje
| 6
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960